anomie peut désigner :

 anomie, en poïétique, l'état d'une collectivité qui ne reconnait plus de normes permettant d'assurer son contrôle ;
 anomie, en neurologie, un trouble du langage dans lequel le patient manifeste avoir de la difficulté à trouver des mots pour s'exprimer (elle est présente dans toutes les formes d'aphasies) ;
 anomie, un coquillage.